La lista dei tornei professionistici di Go elenca i tornei organizzati dalle varie federazioni goistiche nazionali e internazionali, o da fondazioni, e riservati a giocatori di go professionisti. Tali tornei adottano formule svariate, ma frequentemente sono basati su di un torneo per selezionare lo sfidante contro il detentore del titolo; per tale motivo, sono frequentemente distribuiti su più date.

Internazionali

Open 
Principali
 Ing Cup è un torneo quadriennale sponsorizzato da Ing Chang-ki, Yomiuri Shimbun, Nihon-Kiin e Kansai-Kiin ogni quattro anni. La borsa del vincitore è di $500.000. L'attuale detentore del titolo (2016) è  Tang Weixing.
 LG cup è un torneo sponsorizzato da LG Group. La borsa del vincitore è di 250.000.000 Won / $ 250.000. L'attuale detentore del titolo (2021) è  Shin Minjun.
 Samsung Fire Cup è un torneo sponsorizzato da Samsung Fire and Marine Insurance (che è una filiale del Samsung Group) e da Hanguk Kiwon. Il premio del vincitore è di 250.000.000 Won / $ 250.000. L'attuale detentore del titolo (2021) è  Park Junghwan.
 Chunlan Cup è un torneo sponsorizzato dal Chunlan Group of China ogni due anni. La borsa del vincitore è di 1.200.000 Yuan / $ 170.000. L'attuale detentore del titolo (2021) è  Shin Jinseo.
 Bailing Cup è un torneo sponsorizzato dal Bailing Group of China ogni due anni. Il suo nome completo è "Bailing Aitou Cup", per distinguerla dal torneo nazionale cinese con lo stesso nome "Bailing Cup". La borsa del vincitore è di 1.800.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2020) è  Xu Haohong.
 MLily Cup è un torneo sponsorizzato dalla HK Healthcare Foam of China iniziato nel 2013. La borsa del vincitore è di 1.800.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2021) è  Mi Yuting.
 Tianfu Cup è un torneo sponsorizzato dalla Cina. La borsa del vincitore è di 2.000.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2018) è  Chen Yaoye.

Tornei interrotti 

 Fujitsu Cup era un torneo sponsorizzato da Fujitsu e Yomiuri Shimbun. La borsa del vincitore era di 15.000.000 di yen / 142.000 dollari. L'ultimo detentore del titolo (2011) è stato Park Jeong-hwan.
 Tong Yang Cup era una competizione sponsorizzata dalla Tong Yang Investment Bank della Corea del Sud. L'ultimo detentore del titolo (1998) è stato Lee Chang-ho
 World Oza era un torneo sponsorizzato da Toyota Denso ogni due anni. La borsa del vincitore era di 30.000.000 di yen / 285.000 dollari. L'ultimo detentore del titolo (2008) è stato Gu Li.
 Zhonghuan Cup era un titolo sponsorizzato da Taiwan Qiyuan e JPMorgan Chase. La borsa del vincitore era di 2.000.000 TWD / $ 62.000. Probabilmente la competizione non è stata un torneo importante perché i giocatori cinesi non hanno mai partecipato e il premio in denaro è notevolmente inferiore rispetto ad altri importanti. L'ultimo detentore del titolo (2007) è stato Lee Chang-ho.
 BC Card Cup era un torneo annuale sponsorizzato da BC Card. La borsa del vincitore è stata di 300.000.000 Won / $ 300.000. L'ultimo detentore del titolo (2012) è stato Paek Hong-suk.

Femminili 
 Wu Qingyuan Cup

Tornei interrotti 
 Haojue Cup
 Dali Cup

Continentali

Open

Asia

Principali 

 Asian TV Cup è un titolo sponsorizzato da NHK, KBS e CCTV. L'attuale detentore del titolo è Shin Jinseo.

A squadre 

 Nongshim Cup è un titolo sponsorizzato da Nongshim. L'attuale detentore del titolo è la squadra coreana.
 Asian New Star Match L'attuale detentore è il Team China.

Tornei interrotti 

 Jinro Cupun
 Teda Cup Super Match
 CSK Cup era un titolo sponsorizzato da CSK. L'attuale detentore del titolo è il Team China.

Cina-Corea 

 China-Korea Tengen è un titolo sponsorizzato da Sports Korea e Xinmin Wanbao Newspapers. L'attuale detentore del titolo è Chen Yaoye.

Cina-Giappone 

 China-Japan Agon Cup è un titolo sponsorizzato da Agon Shu. L'attuale detentore del titolo è Gu Zihao.

Tornei interrotti 
 China-Japan Meijin
 China-Japan NEC Super Go
 China-Japan Supermatches
 China-Japan Tengen

 China-Korea New Pro Wang era un titolo sponsorizzato da BC Card. L'attuale detentore del titolo è Gu Li.
 Kangwon-Land Cup era un titolo sponsorizzato da Kangwon-Land. La borsa del vincitore è 150.000.000 Won ($ 150.000). L'attuale detentore del titolo è il Team China.
 La Liyuexing Cup era un titolo sponsorizzato da Celestial NutriFoods.
 La Champions League Cina-Corea è stata un torneo a squadre di campionato.

Cina-Taiwan

Squadra 

 China-Taiwan Yayi Cup è un titolo sponsorizzato da Yayi e dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore del titolo è il Team China.

Taiwan-USA 

 Coppa Chai-chin

Femminili

Asia

A squadre 

 Jeongganjang Cup è un titolo sponsorizzato da Jeongganjang. L'attuale detentore del titolo è il Team Korea.

Tornei interrotti 

 Coppa Bohae
 Coppa delle compagnie aeree orientali
 Women Go Contest

Corea del Sud

Open

Principali 
 Supreme Player è un titolo nazionale. L'attuale detentore è Shin Jinseo.
 GS Caltex Cup è un titolo sponsorizzato da GS Caltex. La borsa del vincitore è di 50.000.000 di won / $ 51.000. L'attuale detentore del titolo è Shin Jinseo.
 Guksu è un titolo sponsorizzato dal Far East Daily News. La borsa del vincitore è di 40.000.000 di Won / $ 42.500. L'attuale detentore del titolo è Moon Minjong.
 Lo Shinye è un titolo nazionale. Il detentore è Cho Wongyu.
 Myungin è un titolo sponsorizzato dalla Kangwon Land Corporation. L'attuale detentore del titolo è Lee Sedol.
 Sibdan Cup è un titolo sponsorizzato dalla Wonik Corporation. Il premio del vincitore è 25.000.000 Won / $ 26.000. L'attuale detentore del titolo è Park Junghwan.
 Price Information Cup è un titolo sponsorizzato dalla Korean Price Information Foundation. La borsa del vincitore è di 22.000.000 di Won / $ 23.000. L'attuale detentore del titolo è Kim Jiseok.
 Chunwon è un titolo sponsorizzato da Sports Korea. La borsa del vincitore è 20.000.000 Won / $ 17.000. L'attuale detentore del titolo è Park Junghwan.

Minori 

 Maxim Cup è un titolo sponsorizzato da Baduk TV e Dong Suh Foods. La borsa del vincitore è di 15.000.000 Won / $ 16.000. L'attuale detentore del titolo è Cho Han-seung.
 Ryongsang è un titolo organizzato dalla Japan SCJ. L'attuale detentore è Shin Jinseo.

Hayago 

 Electron-Land Cup è un titolo sponsorizzato da Korean Economic News, Baduk TV e Cyber Kiwon. La borsa del vincitore è di 40.000.000 di Won / $ 42.500. L'attuale detentore del titolo è Lee Chang-ho.
 KBS Cup è un titolo sponsorizzato da KBS. La borsa del vincitore è di 20.000.000 Won / $ 21.000. L'attuale detentore del titolo è Shin Minjun.

Leghe

 Korean Baduk League è una lega sponsorizzata da Baduk TV. L'attuale detentore del titolo è Youngnam Ilbo.

Tornei interrotti 
 Wangwi
 Baccus Cup
 Baedalwang
 Chaegowi
 Gukgi
 Kiwang
 KT Cup
 KTF Cup
 LG Refined Oil Cup
 MBC TV Cup
 New Pros Strongest
 Paedal Cup
 Paewang
 SBS TV Cup
 Taewang

 Kisung era un titolo sponsorizzato dal World Newspaper. La borsa del vincitore è 18.000.000 Won / $ 19.000. L'attuale detentore del titolo è Park Young-Hoon.
 BC Card Cup era un titolo sponsorizzato da Sports Korea e BC Card. La borsa del vincitore è di 20.000.000 Won / $ 21.000. L'attuale detentore del titolo è Kim Ki-young.
 SK Gas Cup era un titolo sponsorizzato da SK Gas. La borsa del vincitore è 10.000.000 Won / $ 8.500. L'attuale detentore del titolo è Yun Junsang.
 Osram Cup era un titolo sponsorizzato da Baduk TV. L'attuale detentore del titolo è Kang Dongyoon.
 La Ch'eongpung Cup era un titolo sponsorizzato da Sungpu Air Purifiers. L'attuale detentore del titolo è Kim Dongyeop.
 Yeongnam Ilbo Cup La borsa del vincitore è 25.000.000 Won / $ 26.000. L'attuale detentore del titolo è Park Young-Hoon.

Femminili 

 IBK Cup Women's Baduk Masters è un titolo detenuto da Choi Jung
 Il Guksu femminile è un titolo sponsorizzato da Korean Daily News. La borsa della vincitrice è 10.000.000 Won / $ 10.500. L'attuale detentrice del titolo è Choi Jung.
 Il Myungin femminile è un titolo sponsorizzato da Lami Cosmetics. La borsa della vincitrice è 8.000.000 Won / $ 8.500. L'attuale detentrice del titolo è O Yujin.
 Kisung femminile: l'attuale detentrice del titolo è Choi Jung.

Repubblica Popolare Cinese

Open 
Principali

 Qisheng (Kisei) è un titolo sponsorizzato dall'Associazione cinese di go. Si è tenuto tra il 1999 e il 2001 e viene rilanciato nel 2013. La borsa del vincitore è di 600.000 CNY, il più alto tra i tornei nazionali di go in Cina. L'attuale detentore del titolo è Ke Jie.
 Mingren (Meijin) è un titolo sponsorizzato dall'Associazione cinese di go. La borsa dell'attuale vincitore è di 150.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2018) è Mi Yuting.
 Tianyuan (Tengen) è un titolo sponsorizzato dall'Associazione cinese di go, New People's Evening News e New People's Weiqi Monthly Magazine. La borsa dell'attuale vincitore è di 200.000 CNY. L'attuale detentore del titolo è Gu Zhiao.
 Chang-ki Cup è un titolo sponsorizzato dall'Associazione cinese di go. La borsa del vincitore è di 400.000 CY / $ 49.500. L'attuale detentore del titolo è Ke Jie.

Minori

 Quzhou-Lanke Cup è un torneo che si tiene ogni due anni. La borsa del vincitore è di 500.000 CNY. L'attuale titolare (2018) è Tan Xiao.
 Liguang Cup è un titolo sponsorizzato da Ricoh. La borsa del vincitore è di 150.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2015) è Ke Jie.
 Longxing (Ryusei). La borsa del vincitore è di 150.000 CNY. L'attuale titolo detenuto è Ke Jie.
 Coppa Weifu Fangkai. La borsa del vincitore è di 100.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2018) è Gu Zihao.
 Xinren Wang (Shinjin-O) è un torneo per giovani giocatori per giocatori con meno di 30 e 7 dan. È sponsorizzato da Shanhai Qiyuan. La borsa del vincitore è di 40.000 CNY. L'attuale titolare del titolo è (2015) Liao Yuanhe.
 National Go Individual L'attuale detentore del titolo è (2018) Chen Zijian.
 Jianqiao Cup: il vincitore della diciottesima edizione è Zhou Hongyu.
 Qiwang: il vincitore della sedicesima edizione è stato Mi Yuting.

Hayago

 CCTV Cup è un titolo sponsorizzato dalla CCTV. È stato ribattezzato China Citic Bank Cup dal 2012 a causa del cambio di sponsor. La borsa dell'attuale vincitore è di 200.000 CNY. L'attuale detentore del titolo è (2021) Ke Jie.
 Ahan Tongshan Cup (Agon Cup) è un titolo sponsorizzato da Agon Shu. La borsa del vincitore è di 200.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2021) è Gu Zihao.
 Xinan Wang è un titolo sponsorizzato da Gyuqjing. La borsa del vincitore è di 50.000 CNY. L'attuale detentore del titolo (2019) è Ke Jie.

Leghe

 Lega cinese A L'attuale detentore del titolo è il Team Chongqing (2012).

Tornei interrotti 
 NEC Cup
 Bawang
 All Chinese Championship
 Da Guo Shou
 Five Cows Cup
 Friendship Cup
 Lebaishi Cup
 Nanfang Cup
 NEC Xinxiu Cup
 New Sports Cup
 New Physical Education Cup
 Top Ten Tournament
 Yongda Cup

Femminili 
 Il titolo Weiqi femminile è un titolo sponsorizzato da Guodu. L'attuale detentore del titolo è Ye Gui.
 Xianye Cup è un titolo sponsorizzato da Xianye. L'attuale detentore del titolo è Zhang Xiang.
 Bailing Cup è un titolo sponsorizzato da Bailing Medicine Manufacturer. L'attuale detentore del titolo è Li He.
 Xinren Wang femminile è un titolo sponsorizzato dallo Zhongguo Qiyuan. L'attuale detentore del titolo è Cao Youyin.

Repubblica di Cina 
Principali

 Tianyuan (Tengen) è un titolo sponsorizzato da Minsheng Newspaper e Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Wang Yuanjun.
 Wangzuo (Oza) è un titolo sponsorizzato dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Chen Shiyuan.
 Guoshou (Campione Nazionale) è un titolo sponsorizzato dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Xu Haohong.
 Mingren è un titolo sponsorizzato dalla fondazione Pei-Sheng; l'attuale detentore è Lin Junyan.

Minori

 CMC TV Cup è un titolo sponsorizzato dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Lin Zhihan.
 La Donggang Cup è un titolo sponsorizzato da Donghe Gangtie e dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Chen Shiyuan.
 Zhonghuan Cup è un titolo sponsorizzato dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Wang Yuanjun.
 New Star Match è un titolo sponsorizzato dal Taiwan Qiyuan. L'attuale detentore è Yoo Kyeongmin.
 Shiduan è  un titolo sponsorizzato dalla USE Electronics; l'attuale detentore è Xu Haohong.
 La seconda edizione della UMC Cup è stata vinta da Wang Yuanjun.
 La sesta edizione dello Xinren Wang è stata vinta da Chen Qirui

Femminili
 La settima edizione dello Zuiqiang femminile è stata vinta da Lu Yuhua.
 La quarta edizione del Mingren femminile è stata vinta da Lu Yuhua.

Giappone

Open

Nihon Ki-in 
Principali

 Kisei è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Yomiuri Shimbun. La borsa del vincitore è di 45.000.000 Yen / € 350.000. L'attuale detentore del titolo è Yūta Iyama.
 Meijin è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Asahi Shinbun. La borsa del vincitore è di 30.000.000 di yen / € 230.000. L'attuale detentore del titolo è Yūta Iyama.
 Hon'inbō è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Mainichi Shinbun. La borsa del vincitore è di 28.000.000 Yen / € 218.000. L'attuale detentore del titolo è Yūta Iyama.
 Ōza è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Nihon Keizai. La borsa del vincitore è di 14.000.000 Yen / € 109.000. L'attuale detentore del titolo è Toramaru Shibano.
 Tengen è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Three Newspaper Companies. La borsa del vincitore è di 13.000.000 Yen / € 101.000. L'attuale detentore del titolo è Ryō Ichiriki.
 Gosei è un titolo sponsorizzato dalla Lega Giornali Regionale. La borsa del vincitore è 8.000.000 Yen / € 62.000. L'attuale detentore del titolo è Ryō Ichiriki.
 Jūdan è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Sankei Shinbun. La borsa del vincitore è di 7.000.000 Yen / € 54.000. L'attuale detentore del titolo è Kyo Kagen.

Minori

 Shinjin-O è un titolo sponsorizzato dal quotidiano Akahata. La borsa del vincitore è di 2.000.000 di Yen / $ 29.000. L'attuale detentore del titolo è Kotaro Seki.
 Okan è un titolo sponsorizzato dal Chunichi Newspaper. La borsa del vincitore è di 1.700.000 Yen / $ 15.000. L'attuale detentore del titolo è Atsushi Ida.
 Daiwa Cup è un titolo sponsorizzato da Daiwa Securities Group. La borsa del vincitore è di 3.000.000 di Yen / $ 12.700. L'attuale detentore del titolo è Satoshi Yuki.
 Igo Masters Cup è un titolo sponsorizzato da Fumakilla. La borsa del vincitore è di 5.000.000 di yen / $ 43.000. L'attuale detentore del titolo è Cho Chikun.
 Okage Cup è una competizione sponsorizzata dalla Hamada Sogyo e destinata a goisti sotto i 30 anni e i 7 dan. L'attuale detentore del titolo è Ryō Ichiriki.

Hayago (partite a tempo limitato)

 Agon Cup è un titolo sponsorizzato da Agon Shu. La borsa del vincitore è 10.000.000 Yen / $ 86.000. L'attuale detentore del titolo è Yūta Iyama.
 Ryusei è un titolo sponsorizzato da Satellite Culture Japan. La borsa del vincitore è di 5.000.000 di yen / $ 43.000. L'attuale detentore del titolo è Ichiriki Ryo.
 NHK Cup è un titolo sponsorizzato da NHK. La borsa del vincitore è di 5.000.000 di yen / $ 43.000. L'attuale detentore del titolo è Ichiriki Ryo.

Kansai Ki-in 

 Kansai Ki-in Championship è un titolo sponsorizzato da Sanyo Shimbun. L'attuale detentore del titolo è Yuki Satoshi.

Tornei interrotti 

 Acom Cup
 Asahi Pro Best Ten
 Asahi Top Eight Players
 Asahi Top Position
 Campionato della Kansai Ki-in
 Campionato della Nihon Ki-in
 Chikurin
 Dai-ichi
 Hayago Championship
 Hayago Meijin
 Hosu
 IBM Cup
 Igo Senshuken
 JAL Super Hayago Championship
 JT Cup
 Kakusei
 Kirin Cup
 NEC Shun-Ei
 Vecchio Meijin
 Phoenix Cup
 Prime Minister Cup
 Ryuen Cup
 Shin-Ei
 Tatsujin

Femminili

Nihon Ki-in 

 Senko Cup è un torneo sponsorizzato dalla Senko Group Holdings. La borsa è di 8.000.000 yen e l'attuale detentrice del titolo è Ueno Asami.
 Tachiaoi Cup femminile è un titolo sponsorizzato dalla Aidu Chuo Hospital Cup. Il premio per la vittoria è di 7.000.000 yen e l'attuale detentrice del titolo è Rina Fujisawa.
 Hakata Kamachi Cup  è un titolo sponsorizzato dalla Saitama Giant Tree Association. Il premio per la vittoria è di 7.000.000 di Yen. L'attuale detentrice del titolo è Rina Fujisawa.
 Honinbo femminile è un titolo sponsorizzato dall'agenzia di stampa Kyodo News. La borsa della vincitrice è di 5.800.000 yen e l'attuale detentrice del titolo è Rina Fujisawa.
 Kisei femminile è un titolo sponsorizzato da NTT DoCoMo. La borsa della vincitrice è di 5.000.000 di yen e l'attuale detentrice del titolo è Ueno Asami.
 Meijin femminile è un titolo sponsorizzato dal Fuji Evening Newspaper. La borsa della vincitrice è di 5.100.000 yen e l'attuale detentrice del titolo è Fujisawa Rina.

Tornei interrotti 

 Campionato Nihon Ki-in femminile
 Kakusei femminile
 JAL Super Hayago femminile
 Il Saikyo femminile era un titolo sponsorizzato da Tokyo Seimitsu. La borsa del vincitore era di 4.500.000 Yen / $ 39.500. L'ultima detentrice del titolo è stata Kato Keiko (2008).

Kansai Ki-in 

 Kansai Lady's Tournament è un titolo sponsorizzato da TV Osaka. L'attuale detentore del titolo è Konishi Kazuko.

Europa 

 Campionato europeo di go per professionisti: l'attuale detentore del titolo è Il'ja Šikšin 3p.
 European Pro League: lega per professionisti europei.

Nord America 

 US Open L'attuale detentore del titolo è Yuhan Zhang, il detentore del titolo 2007 è Yongfei Ge, il detentore del titolo 2006 è Andy Liu.
 North American Ing Masters è un titolo sponsorizzato dalla Ing Foundation. L'attuale detentore del titolo è Andy Liu, il detentore del titolo 2008 è Yun Feng, il detentore del titolo 2007 è Mingjiu Jiang, il detentore del titolo 2006 è Zhaonian Chen.
 North American Redmond Cup è un titolo che prende il nome dal pro giapponese nato negli Stati Uniti Michael Redmond e finanziato dalla Ing Foundation. Ha due divisioni, junior e senior. L'attuale detentore del titolo junior è Hugh Zhang e il detentore del titolo senior è Gansheng Shi, il detentore del titolo junior 2007 è Calvin Sun e il detentore del titolo senior è Curtis Tang.
 Torneo a squadre USA-Canada L'attuale vincitore è la squadra statunitense.

Tornei interrotti 

 Torneo nordamericano dei maestri

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Titolari di titoli giapponesi

Competizioni di go